Kurt Ehrmann – calciatore tedesco
 Max Ehrmann – scrittore e avvocato tedesco naturalizzato statunitense
 Riccardo Ehrman, a volte citato nella stampa tedesca come Ehrmann – giornalista italiano
 Stade Charles-Ehrmann – stadio di Nizza, in Francia

Pagine correlate 
Riccardo Ehrman